Il doppio del Pattaya Women's Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Kristine Kunce e Corina Morariu erano le detentrici del titolo, ma solo la Kunce ha partecipato in coppia con Nicole Pratt.

La Kunce e la Pratt hanno perso nei quarti di finale contro Rika Hiraki e Aleksandra Olsza.

Els Callens e Julie Halard-Decugis hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 6–2 Rika Hiraki e Aleksandra Olsza.

Teste di serie
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (campionesse)
 Kristine Kunce /  Nicole Pratt (quarti di finale)
 Miho Saeki /  Yuka Yoshida (semifinali)
 Liezel Horn /  Katie Schlukebir (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pattaya Women's Open 1998